Сан-Хосе () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Ивиса. Занимает площадь 158,19 км². Население — 22 871 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento 

Муниципалитеты острова Ивиса